Amboy Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Amboy Township, du comté de Lee dans l'Illinois ;
 , du comté de Hillsdale dans le Michigan ;
 , du comté de Cottonwood dans le Minnesota ;
 , du comté de Fulton dans l'Ohio.

Homonymie de townships